Bifar era un antico castello sito nella cittadina siciliana di Campobello di Licata in contrada Bifara, distrutto definitivamente dal terremoto del 1693, come attestano alcuni documenti presenti nell'archivio comunale del paese.

Oggi l'esistenza del castello, anche se non più visibile, è attestata da alcuni documenti, come gli scritti dello storico normanno Goffredo Malaterra. A Malaterra si deve, infatti, la testimonianza che ci indica la data di conquista del forte da parte dei Normanni, che si aggirerebbe intorno al 1086.

Campobello di Licata
Castelli del libero consorzio comunale di Agrigento
Architetture del libero consorzio comunale di Agrigento scomparse
Castelli della Sicilia scomparsi